Іване Нікурадзе, Йоганн Нікурадзе (ივანე ნიკურაძე, ; нар. 20 листопада 1894 у Самтредії, Грузія — † 18 липня 1979) — німецький інженер і фізик грузинського походження.
 Олександр Нікурадзе — німецький фізик грузинського походження.